Nicolás Iglesias, el nombre puede pertenecer a:

 Nicolás Iglesias (1975), es un piloto argentino.
 Nicolás Iglesias, es un maestro y escritor uruguayo.